Farley může být:

příjmení
 Chris Farley (1964–1997) – americký herec
 Walter Farley (1915–1989) – americký spisovatel

ostatní
 Farley Mowat (1921–2014) – kanadský prozaik, novinář, přírodovědec, environmentalista a cestovatel